Швехтен ():

 Швехтен, Георг (1827—1902) — немецкий производитель пианино «G. Schwechten».
 Швехтен, Франц (1841—1924) — немецкий архитектор.

См. также 
 Грос-Швехтен — коммуна в Саксонии-Анхальт.
 Клайн-Швехтен — коммуна в Саксонии-Анхальт.